Železniční trať Cheb–Schirnding (v českém jízdním řádu pro cestující označená číslem 179, do roku 1998/1999 byl tento úsek částí tratě 170, od roku 1999/2000 byl uveden jen v tratích 812 a 813, později vznikl samostatný oddíl 179) je železniční trať vedoucí z hlavního chebského nádraží přes česko-německou hranici do německého města Schirnding. Je to regionální neelektrizovaná trať, po které jezdí hlavně německé moderní nízkopodlažní jednotky. Plánuje se však elektrifikace a modernizace, po které by se trať napojila na Třetí železniční koridor. Pak se stane významným tahem pro dálkové vlaky do Německa.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Trať 179 na ZelPage.cz

Literatura 
 Zdeněk Hudec a kol. - Atlas drah České republiky (Dopravní vydavatelství Pavel Malkus, 2. vydání, Praha 2006, )
 Eisenbahnatlas Deutschland (Nakladatelství Schweers + Wall GmbH, 8. vydání, Cáchy 2011, )

 
Cheb–Schirnding
Cheb–Schirnding
Železniční doprava v Karlovarském kraji
Železniční doprava v okrese Cheb
Dopravní stavby v okrese Cheb
Doprava v Bavorsku
Česko-německá státní hranice